Der PartyPoker.com World Grand Prix 2014 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 6. bis zum 12. Oktober 2014 zum 17. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum 14. Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor. Sieger wurde Michael van Gerwen, der das Turnier zum insgesamt zweiten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 9 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt £ 400.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 50.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2014 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 14 erstplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 2 bestplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit aus Irland und Nordirland, die keine der beiden vorgenannten Kriterien erfüllten und bei mindestens vier Players Championships Turnieren teilgenommen hatten

Top 16 PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  Peter Wright
  Simon Whitlock
  Gary Anderson
  James Wade
  Dave Chisnall
  Robert Thornton
  Mervyn King
  Andy Hamilton
  Wes Newton
  Brendan Dolan
  Justin Pipe
  Kim Huybrechts
  Ian White

Top 14 Pro Tour Order of Merit
  Michael Smith
  Vincent van der Voort
  Steve Beaton
  Jamie Caven
  Terry Jenkins
  Stephen Bunting
  Dean Winstanley
  Kevin Painter
  Ronnie Baxter
  Raymond van Barneveld
  Darren Webster
  Andrew Gilding
  Andy Smith
  Richie Burnett

Top 2 Irland / Nordirland
  Mickey Mansell
  Daryl Gurney

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender ist auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Hazel O’Sullivan und Jessica Impiazzi auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2014
Dartveranstaltung 2014
Dartwettbewerb in Dublin